Liste der Hochschulen in Österreich bezeichnet:
 Liste der Universitäten und privaten Hochschulen in Österreich für die Universitäten, Privatuniversitäten und Privathochschulen
 Liste der Fachhochschulen in Österreich
 Pädagogische Hochschule #Österreich